Il singolare del Kremlin Cup 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Taylor Dent era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nikolaj Davydenko ha battuto in finale 3–6, 6–3, 7–5  Greg Rusedski.

Teste di serie

  Marat Safin (secondo turno)
  Joachim Johansson (quarti di finale)
  Dominik Hrbatý (semifinali)
  Vince Spadea (primo turno)

 Michail Južnyj (semifinali)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Filippo Volandri (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Kremlin Cup 2004
ATP Tour 2004